Персона:
 Цхакая, Михаил Григорьевич — Михаил (Миха) Григорьевич Цхака (псевдоним — Барсов; 22 апреля (4 мая) 1865 года, с. Хунци, ныне Грузия — 19 марта 1950 года, Москва[1]) — грузинский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1920 года член Исполкома Коминтерна. Депутат ВС СССР 1—3-го созывов (1938—1950);

Название населённого пункта:
 Сенаки — город на западе Грузии, в области Самегрело — Земо-Сванети. Административный центр Сенакского муниципалитета. С 8 июня 1935 по 1976 год город носил название Миха Цхакая, в честь Цхакая Михаила Григорьевича.

Военный аэродром:
 Миха Цхакая — военный аэродром вблизи ст. Сенаки.